Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Archer:

  – brigantino da 12 cannoni varato nel 1801 e radiato nel 1815
  – sloop-of-war varato nel 1849 e radiato nel 1866
  – incrociatore varato nel 1885 e radiato nel 1905
  – cacciatorpediniere della classe Acheron varato nel 1911 e radiato nel 1921
  – portaerei di scorta della classe Long Island varata nel 1939 e radiata nel 1945
  – pattugliatore della classe Archer varato nel 1985 e ancora in servizio attivo